Equidna puede referirse a:
 En zoología, el equidna es un animal mamífero de la familia Tachyglossidae.
 En la mitología griega, Equidna es un monstruo que habitaba en la gruta de Medusa.